Op het toernooi van Wimbledon in 2004 speelden de mannen  in het dubbelspel van 21 juni tot en met 4 juli. De titelverdedigers en als eerste geplaatste Zweed Jonas Björkman en de Australiër Todd Woodbridge wonnen het toernooi door in de finale de als zestiende geplaatste Oostenrijker Julian Knowle en de Serviër Nenad Zimonjić met 6-1, 6-4, 4-6, 6-4 te verslaan.

Vanwege de vertraging die het speelschema (reeds tijdens het enkelspel) had opgelopen door regenoverlast, werden de wedstrijden in het dubbelspel tot en met de kwartfinales beperkt tot best of three.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 2004